Most of the Best est la sixième compilation de Jeanne Mas. Elle a comme particularité de couvrir pour la première fois les albums de la période 1992 à 2003 (excepté Jeanne Mas et les égoïstes) et d'offrir deux inédits. Tout d'abord en vente sur internet, cette compilation a par la suite été commercialisée dans les magasins Virgin.

Liste des titres de l'album 

 Ne pleure pas Chimène (inédit) (P. Calabrese / P. Geny / J. Mas) 4:13
 Les Yeux androgynes (P. Calabrese / J. Mas) 4:13
 extrait de l'album Au nom des rois, 1992
 Sûre de lui (P. Calabrese / J. Mas) 4:37
 extrait de l'album Au nom des rois, 1992
 Comme nous sommes (J. Mas) 4:02
 extrait de l'album Désir d'insolence, 2000
 Une année nouvelle (J. Mas) 3:48
 extrait de l'album Je vous aime ainsi, 2001
 Vivre libres (P. Calabrese / J. Mas) 4:17
 extrait de l'album Au nom des rois, 1992
 Poussières de Castille (P. Calabrese / J. Mas) 4:02
 extrait de l'album Les amants de Castille, 2003
 XTra-Ordinaire (J. Mas) 3:22
 extrait de l'album Désir d'insolence, 2000
 La Nuit sans les dieux (P. Calabrese / P. Geny / J. Mas) 4:02
 extrait de l'album Les amants de Castille, 2003
 Au secours (P. Calabrese / J. Mas) 4:51
 extrait de l'album Au nom des rois, 1992
 Mike (J. Mas) 4:23
 extrait de l'album Je vous aime ainsi, 2001
 Etrange (J. Mas) 4:25
 extrait de l'album Je vous aime ainsi, 2001
 Désir d'insolence (J. Mas) 3:03
 extrait de l'album Désir d'insolence, 2000
 Laisse faire plus facile (J. Mas) 3:42
 extrait de l'album Je vous aime ainsi, 2001
 Cause what I feel (inédit) (J. Mas) 3:51

Production 
 CD OnRedRocks 8.7756900391.5

Album de Jeanne Mas
Compilation musicale sortie en 2007